Di Falco ist der Familienname  folgender Personen:

 Jean-Michel di Falco Leandri (* 1941), französischer Priester, Bischof von Gap
 Giuseppe Di Falco (* 1930), italienischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Sulmona-Valva
 Marcello Di Falco (1943–2010), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Falco (Begriffsklärung)